Кильякольо — топоним в Боливии.

 Кильякольо (город)
 Кильякольо (кантон)
 Кильякольо (муниципалитет)
 Кильякольо (провинция)